Zhang Kailin e Zheng Saisai erano le detentrici del titolo ma Zheng ha deciso di non partecipare. Zhang ha fatto coppia con Han Xinyun ritirandosi prima del loro incontro di primo turno.

In finale Lee Ya-hsuan e Kotomi Takahata hanno sconfitto Nicha Lertpitaksinchai e Jessy Rompies col punteggio di 6–2, 6–1.

Teste di serie 

  Nicole Melichar /  Alicja Rosolska (quarti di finale)
  Tatjana Maria /  İpek Soylu (primo turno)

  Han Xinyun /  Zhang Kailin (ritirate)
  Lu Jingjing /  Yang Zhaoxuan (primo turno)

Alternate 

  Ankita Raina /  Sara Sorribes Tormo (ritirate, primo turno)

Wildcard 

  Aleksandra Krunić /  Li Yuenu (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dalian Women's Tennis Open 2016
WTA Challenger Tour 2016